Groningen Seaports Masters was een internationaal invitatiedamtoernooi dat in Delfzijl werd gespeeld. 

De eerste editie werd van 20 t/m 27 december 2008 door 12 deelnemers in theater de Molenberg gespeeld. 
Organisatoren waren Siep Buurke, Rob van Heukelem en Harm Wiersma. 
Het toernooi had een tweejaarlijkse cyclus. 
Het toernooi van 2010 werd gespeeld van 18 t/m 26 december, eveneens in de Molenberg.

Eindstand 2008

Externe links
Website van de organisatie
Hall of Fame op Toernooibase

Damwedstrijd
Dammen in Nederland
Sport in Delfzijl
Sportevenement in Groningen (provincie)